Acalolepta nivosa — вид жуков-усачей из подсемейства ламиин. Распространён в Индии и Шри-Ланке. Кормовым растением личинок является калотропис гигантский.

Примечания 

Acalolepta
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1858 году